Eurométropole Tour 2016 var den 76. udgave af cykelløbet Eurométropole Tour. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 2. oktober 2016. Løbet blev vundet af Dylan Groenewegen fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Lars Bak kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Eurométropole Tour
UCI Europe Tour 2016